L'Héritage (jeu vidéo)#Synopsis
Professeur Trucmuche
Mega Robot Super Singes Hyperforce Go !#Trucmuche